Hendrik (voornaam), een variant van Hendrik
 Kasteel Hens te Wuustwezel
 In taalkundige uitdrukkingen:
 letterlijk handen, in de uitdrukking 'Alle hens aan dek' (iedereen aan de slag), van het Engelse All hands on deck
 Brand (vuur), in de uitdrukking 'ín de hens staan' (in brand staan)